Васильполье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Васильполье — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Васильполье — хутор в Новооскольском городском округе Белгородской области.